zárlat: elektromos áramkör két pontja közötti igen kis ellenállású kapcsolat
 zárlat, avagy kadencia: zenei záróformula
 sorzárlat, avagy népzenei kadenciarend a népdalok egy rendezési szempontja és lejtésük egy jelölésrendszere
 Zárlat: a Csillagkapu sorozat egy epizódja